Чемпионат мира по сноуборду 2007 года — 7-й в истории чемпионат мира, прошедший с 14 по 20 января 2007 года в швейцарской Арозе. Было разыграно 9 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе, а мужчины выявили сильнейшего в дисциплине биг-эйр.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионаты мира по сноуборду
Сноуборд в Швейцарии
Январь 2007 года
Спорт в Швейцарии в 2007 году